Арте () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Арте () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн